Mineral Wells (Teksas)
 Mineral Wells (Wirginia Zachodnia)

Zobacz też